Якубаджан Артыкбаев — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился на территории современного Узбекистана. Член КПСС.

С 1930 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1930—1946 гг. — ответственный партийный работник в Узбекской ССР, секретарь ЦК КП Узбекистана по кадрам, первый секретарь Бухарского областного комитета КП(б) Узбекистана.

Умер после 1946 года.

Награды 
 орден Отечественной войны I степени (01.02.1945)
 орден Трудового Красного Знамени (30.09.1943; 125.12.1944)

Ссылки 
 Память народа

Секретари ЦК КП Узбекистана
Первые секретари Бухарского обкома КП Узбекистана